Mugen Motorsports (無限) est une entreprise japonaise spécialisée dans le sport-automobile fondée en 1973 par Hirotoshi Honda, fils de Soichiro Honda, fondateur de la marque Honda. Mugen est un préparateur sportif qui notamment fournit des pièces hautes performances pour les amateurs de compétitions automobiles. Mugen a également préparé des moteurs de Formule 1 et actuellement a recentré ses activités vers le tuning (écurie de course avec des voitures Honda dans la série JGTC).
Mugen Seiki (無限精機), qui créé des voitures de course radiocommandées. Il n’est pas affilié avec Mugen Motorsports.
MUGEN, un moteur de jeu pour les jeux de combat créé par Elecbyte.
 Mugen, une chanson de l'actrice et chanteuse japonaise Nana Mizuki.
MUGEN

Mugen est le nom d'une Mafia opérant principalement sur internet